Az alábbi városokban található Déli pályaudvarnak nevezett vasútállomás:

 Bécs: Wien Südbahnhof, megszűnt
 Brüsszel: Station Brussel-Zuid, a város legnagyobb pályaudvara
 Kanton: Kuangcsounan Csan
 Peking: Pejingnan Csan
 Tiencsin: Tiencsin Nan Csan
 Budapest: Budapest–Déli pályaudvar
 Budapest: Déli pályaudvar metróállomás, az M2-es metróvonal budai végállomása
 Sopron: Sopron–Déli pályaudvar, megszűnt
 Frankfurt am Main: Bahnhof Frankfurt (Main) Süd
 Köln: Bahnhof Köln Süd
 Recklinghausen: Bahnhof Recklinghausen Süd